Esse artigo é uma lista de países por produção de eletricidade por fontes renováveis anualmente. Note que a maioria dos países importam ou exportam eletricidade, logo as informações sobre a produção de eletricidade não necessariamente refletem o consumo e quanto do que é consumido provem de energia renovável.

Baseado no relatório de 2016 REN21, as fontes renováveis constituíram 19.2% do consumo global de energia em geral e 23.7% da geração de eletricidade em 2015. Esse consumo de energia está dividida em 8.9% vindo de biomassa, 4.2% como energia térmica (biomassa moderna, geotérmica e aquecimento solar), 3.9% hidroeletricidade e 2.2% é eletricidade de fontes eólicas, solar, geotérmica e biomassa. Investimentos globais em tecnologias renováveis totalizaram US$286 bilhões em 2015, com países como a China e Estados Unidos investindo pesadamente nessas áreas. Globalmente estima-se que existam 7.7 milhões de empregos associados as indústrias de energia renovável, com a energia solar fotovoltaica sendo a maior empregadora. Mais da metade da nova capacidade instalada em 2015 era renovável.

Essa é uma lista baseada nas estatísticas da US Energy Information Administration (EIA), a não ser que seja especificado de outra forma.

Ver Também 
Lista de países por consumo de eletricidade
Lista de países por PIB (PPP)
Energia renovável
Lista de países por produção de eletricidade

Listas de países por produção
Eletricidade